Médaille Rutherford peut faire référence à : 

 Médaille commémorative Rutherford, décernée par la Société royale du Canada ;
 Médaille Rutherford, décernée par la Société royale de Nouvelle-Zélande ;
  du Council of The Physical Society (Institute of Physics, Royaume-Uni) ;
  de la Royal Society.